Памятник Михаилу Воронцову:
 Памятник Михаилу Воронцову (Бердянск)
 Памятник Михаилу Воронцову (Ейск)
 Памятник Михаилу Воронцову (Одесса)
 Памятник Михаилу Воронцову (Тифлис)